Het WTA-tennistoernooi van Contrexéville (officieel Grand Est Open 88) van 2022 vond plaats van 4 tot en met 10 juli 2022 in het Franse stadje Contrexéville. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Hongaarse Anna Bondár bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door haar landgenote Dalma Gálfi.

De ongeplaatste Sara Errani uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Hongaarse Dalma Gálfi in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Het was Errani's elfde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus was het vijfde reekshoofd – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Ulrikke Eikeri en Tereza Mihalíková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Han Xinyun en Aleksandra Panova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Noorse Eikeri had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Slowaakse Mihalíková twee.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Oksana Selechmetjeva – zij verloren meteen hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Contrexeville 2022
Contrexeville